In vivo est un terme de biologie signifiant dans l'organisme.

In vivo ou Invivo peut aussi désigner :
 In Vivo, un groupe de metal hip hop oriental français originaire de Paris ;
 in vivo, la vie en dehors d'Internet ; par opposition à in vitro (se référant à l'écran, la vitre de l'ordinateur) qui désigne la vie sur Internet (réseaux sociaux, forums, etc.) ; c'est un équivalent proche de l'expression d'emploi beaucoup plus fréquent irl ou in the real life ;
 Invivo, le plus grand groupe coopératif agricole français.